Днико — деревня в Лёховской волости Невельского района Псковской области
Днико — озеро в Лёховской волости Невельского района Псковской области